O nome Boris foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Boris (1984) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Boris (1990) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa pacífica do México que se dissipou antes de atingir a costa, trazendo apenas chuvas leves para o noroeste do México e sul da califórnia.
 Furacão Boris (1996) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa pacífica do México causando 5 fatalidades.
 Tempestade tropical Boris (2002) - provocou chuvas fortes ao longo da costa pacífica do México.
 Furacão Boris (2008) - furacão de categoria 1 a sudeste da costa pacífica do México. Sem danos.

Desambiguação